Йозеф Франц Палленберг (; 6 августа 1882, Кёльн, Германия — 26 июня 1946, Дюссельдорф, Германия) — немецкий скульптор-анималист.

Биография 
Йозеф Палленберг родился в Кёльне 6 августа 1882 года. Окончил Дюссельдорфскую академию художеств, где сначала учился у художников Вилли Шпаца и Эрнста Рюбера, а впоследствии у скульптора Карла Янссена. Первая выставка Палленберга состоялась в 1902 году в музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе. В 1904 году скульптор выставил 16 анималистических скульптур на Большой берлинской художественной выставке (Große Berliner Kunstausstellung), а в 1907 году на той же выставке получил золотую медаль за работу «Летящие орлы» и золотую медаль на Национальной художественной выставке за работу «Ревущий олень» — последняя находится в Берлинском зоопарке и дюссельдорфском парке Хофгартен. 

С 1907 года работал в зоопарке Берлина, создал главный вход и парк динозавров в натуральную величину (около 50 скульптур) для зоопарка Хагенбека в Гамбурге. Является автором надгробия со львом основателю гамбургского зоопарка Карлу Хагенбеку.  

В 1912 году Йозеф Палленберг основал свой частный зоопарк в Дюссельдорфе. Впоследствии совершил поездки по США, где работал в зоопарках Цинциннати и Детройта. 

Во время Второй мировой войны мастерская Палленберга в Дюссельдорфе сильно пострадала от бомб. Существенная часть его работ была утрачена. 

Йозеф Палленберг умер 26 июня 1946 года в Дюссельдорфе. Похоронен на кладбище Лохаузен вместе с женой под камнем с бронзовым орлом.

Работы Йозефа Палленберга находятся в коллекциях музеев естествознания дворца Бенрат, музее Леббеке, парке Хофргартен в Дюссельдорфе, Берлинском зоопарке, зоопарке Хагенбека в Гамбурге, зоопарке Роттердама в Нидерландах, а также установлены в виде двух бронзовых монументов-оленей в России на Рублёвке в посёлке Сосны (Московская область).

Творчество 
Большинство как ранних, так и зрелых скульптур Йозефа Палленберга выполнены в реалистичном стиле, однако поздний этап его творчества тяготел к импрессионизму. Наследие Йозефа Палленберга состоит из более 500 скульптур, около 1300 рисунков и эскизов, а также из многочисленных заготовок скульптур животных, черепов, скелетов и натуральных слепков, которые он собирал, создавал и воспроизводил, в том числе, благодаря тесному контакту с животными в собственном зоопарке. По этой же причине Палленберг являлся не только талантливым скульптором-анималистом, но и высокопрофессиональным зоологом, который творя свои произведения, проводил анатомические, морфометрические исследования и поведенческие наблюдения за животными. Установление датировки работ Палленберга представляет сложности для искусствоведов, поскольку скульптор практически никогда не датировал свои работы.

Награды 
Золотая медаль Большой берлинской художественной выставки (1907) 
Золотая медаль Национальной художественной выставки (1907)

Галерея

Примечания

Ссылки 
Sammlung Josef Pallenberg (1882-1946) 
Зоопарк Хагенбека. Park und Kultur — viel mehr als ein Tierpark 
Газета "На Рублёвке life". Олени Палленберга 
Олени Палленберга 
Восточная Пруссия. Рихард Фризе 

Персоналии по алфавиту
Скульпторы-анималисты Германии
Скульпторы Германии
Скульпторы Дюссельдорфа
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы XX века
Скульпторы XIX века